Álftafjörður ist der Name folgender Fjorde in Island:
 Álftafjörður (Vestfirðir) in der Region Vestfirðir in Westisland
 Álftafjörður (Snæfellsnes) auf der Nordseite der Halbinsel Snæfellsnes 
 Álftafjörður (Austfirðir) zwischen Höfn und Djúpivogur